Johann Volkmann ist der Name folgender Personen:

* Johann Volkmann (Geigenbauer) (Johann Volkmann Fleissen; 1875–??), böhmischer Geigenbauer 

 Johann Jacob Volkmann (1732–1803), deutscher Universalgelehrter und Reiseschriftsteller

Siehe auch:
 Johannes Volkmann